NK Maksimir Zagreb je nogometni klub iz Zagreba.

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Središte.

Povijest

Stadion

Mlađe kategorije 
Uz seniorsku momčad NK Maksimir ima juniore (trener: Blaženko Bekavac), kadete (trener: Davor Pavlov), starije pionire (trener: Petar Žulj), mlađe pionire (trener: Vladimir Škegro/Anđelko Štefan), limače B1 (trener: Marin Špoljarić), limače B3 (trener: Mario Huzjak) i zagiće (trener: Tomislav Nežić).

Prva momčad 

 Trenutačni sastav (u kolovozu 2019.) ekipe je:
 Trener: Ratko Ninković
 Vratar: Bruno Javor
 Obrambeni igrači: Ivan Kondres, Andrej Bešlić, Borna Valković, Fran Klement, Lukas Rošić, Krešimir Spajić (istek ugovora)
 Vezni igrači: Stjepan Krznar, Filip Fumić, Marin Tomšić, Nikola Ujdur, Denis Prenkpalaj, Mateo Jurešić
 Napadači: Bruno Špišić, Ivan Abramović, Domagoj Vlak, Josip Mohač, Dominik Horvat

Statistike 

 Rekordna posjeta: 1000 (9.5.1982., Maksimir - Tekstilac, međuopćinska liga A skupina)
 Prethodna imena: Kvaternik (nastao spajanjem Maksimira i Borongaja) 1941. – 1945.; Maksimir je obnovljen 1950. spajanjem bukovačke Sloge i ogranka Metalca
 Prethodna igrališta: pomoćno igralište stadiona Maksimir (prva polovica 1950-ih)
 Rekordna ligaška pobjeda: 13:0 protiv Horvata, Oboj, 31.8.1975.
 Rekordna pobjeda u kupu: 13:0 protiv Rugvice, Oboj, 14.6.1981.
 Najveći poraz: 0:14 protiv Dinama II (Zagreb), Oboj 20.8.1967.
 Najviše ligaških bodova: 69 bodova, sezona 2005./06.
 Najviše ligaških pogodaka: 89 pogodaka, sezona 2005./06.
 Trofeji: III.A razred Prvenstva Zagreba - prvaci 1927./28., II.razred Prvenstva Zagreba - prvaci 1938./39., 1.B razred Prvenstva Zagreba - doprvaci 1939./40., I. razred podsaveza Zagreb - doprvaci 1964./65., 1.A razred podsaveza Zagreb - prvaci 1972./73., 2.zagrebačka liga istok - doprvaci 1975./76., 2.zagrebačka liga centar - doprvaci 1978./79., Međuobćinska liga A skupina - prvaci 1984./85., 2.zagrebačka liga - prvaci 2001./02., 1.zagrebačka liga - prvaci 2005./06., 4.HNL Središte - podskupina "A" - doprvaci 2006./07., 4.HNL Središte - podskupina "A" - prvaci 2007./08., 4.HNL Središte - podskupina "A" - prvaci 2011./12. Kup: Kup ZNS-a - poluzavršnica 1975./76. i 2008./09.

Izvori

Vanjske poveznice 

 NK Maksimir Zagreb 

Nogomet u Zagrebu
Maksimir